Акопя́н () — армянская фамилия. Образована от библейского еврейского имени Яаков (, букв. «последует» — от עקב, «пятка»), которое в армянском произношении звучит как «акоп» ().

Носители фамилии

А 
 Акопян, Азгануш Мхитаровна — звеньевая колхоза «Лен уги» Октемберянского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 
 Акопян, Алексан Акопович (род. 1955) — армянский и нагорно-карабахский государственный деятель.
 Акопян, Александр Аркадьевич (1890—1971) — армянский советский учёный.
 Акопян, Амаяк Арутюнович (род. 1956) — иллюзионист, актёр, телеведущий.
 Акопян, Андраник (род. 1981) — армянский боксёр-любитель.
 Акопян, Анна Вачиковна (род. 1978) — армянский журналист, общественный деятель, супруга Никола Пашиняна.
 
 
 
 Акопян, Артавазд Арменакович (1903—1973) — советский учёный-энергетик, лауреат Ленинской премии.
 Акопян, Артур Грачьевич (род. 1961) — советский гимнаст.
 Акопян, Арутюн Амаякович (1918—2005) — артист эстрады, фокусник, актёр, публицист, народный артист СССР.
 Акопян, Арцруни Суренович (род. 1948) — армянский советский машинист, депутат Верховного Совета СССР.

В 
 Акопян, Ваагн Владимирович (род. 1948) — армянский государственный деятель.
 Акопян, Ваге Максимович (род. 1977) — армянский политический деятель, губернатор Сюникской области Армении.
 Акопян, Вадим — российский актёр.
 
 Акопян, Вардан Грантович (род. 1977) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Акопян, Вардан Саргисович (1948—2023) — армянский поэт, драматург.
 Акопян, Варужан Эдуардович (род. 1983) — американский, армянский, шахматист.
 Акопян, Версандик Франсикович (1950—2022) — армянский депутат.

Г 
 Акопян, Гайк Самсонович (род. 1980) — армянский футболист.
 Акопян, Гарий Алексеевич (1968) — советский боксёр.
 Акопян, Гевонд Авакович (1908—1986) — участник Великой Отечественной войны, генерал-майор инженерно-технической службы.
 Акопян, Геворг Аракелович (род. 1954) — армянский депутат.
 Акопян, Гензел Аршалуйсович (род. 1953) — советский и армянский художник.
 Акопян, Гор Артаваздович (род. 1988) — армянский певец, актер и телеведущий.
 Акопян, Горик Гургенович (1946—2017) — советский и армянский военный, генерал-полковник.
 Акопян, Грануш Грантовна (род. 1954) — армянский государственный и политический деятель.
 Акопян, Грач Акопович (род. 1955) — армянский государственный деятель.

Д—Ю 
 Акопян, Давид Суренович (1950—2014) — армянский политический деятель.
 Акопян, Дж. Майкл (1913—2010) — американский режиссёр армянского происхождения.
 Акопян, Дорвард Гургенович — российский ученый-физик, художник.
 
 Акопян, Жан Ишханович (род. 1936) — армянский энзимолог-биотехнолог.
 Акопян, Жора Геворгович (род. 1997) — белорусский кикбоксер.
 Акопян, Иосиф Григорьевич (род. 1931) — генеральный конструктор ОАО МНИИ «Агат».
 Акопян, Карен Акопович (род. 1992) — российский футболист.
 Акопян, Константин Арутюнович (1901—1974) — советский селекционер и животновод.
 Акопян, Корюн Арутюнович (1908—1994) — советский архитектор.
 
 Акопян, Лендруш Минасович (род. 1995) — российский профессиональный боец.
 Акопян, Леонид Самсонович (1935—2002) — советский и армянский политический и партийный деятель.
 Акопян, Мелс Аветисович (род. 1950) — армянский государственный деятель.
 Акопян, Михран Арменович (род. 1984) — скульптор.
 Акопян, Мовсес Грантович (род. 1965) — нагорно-карабахский военачальник.
 Акопян, Ольга Сергеевна (род. 1985) — российская гандболистка.
 Акопян, Рафаэль Арамович (1929—2015) — советский и российский цирковой артист, акробат и клоун.
 Акопян, Роберт Дурмишханович (род. 1964) — армянский актёр.
 
 Акопян, Самвел (род. 1993) — армянский футболист.
 
 Акопян, Сатик Акоповна — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Акопян, Соня Ивановна — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Акопян, Сурен Петрович (1898—1938) — советский партийный деятель.
 Акопян, Татьяна Степановна (псевдоним Асмик) (1879—1947) — народная артистка Армении.
 Акопян, Феликс Валерьевич (род. 1981) — армянский футболист.
 Акопян, Эдгар Степанович (род. 1981) — эстрадный скрипач, композитор, продюсер, актёр.
 Акопян, Юрик Артушевич (1950—2016) — доктор технических наук.

Составные фамилии 
 Акопян-Тамарина, Нелли Суреновна (род. 1941) — российская и британская пианистка.
 Мелик-Акопян, Акоп (Раффи) (1835—1888) — армянский писатель, автор исторических романов.
 Тер-Акопян, Акоп (Шаан Натали, Немесис) (1884—1983) — армянский общественно-политический деятель, писатель и философ.

См. также

Примечания